Il singolare del torneo di tennis WTA German Open 2004, facente parte del WTA Tour 2004, ha avuto come vincitrice Amélie Mauresmo che ha battuto in finale Venus Williams per walkover.

Teste di serie 

 Kim Clijsters (terzo turno)
 Amélie Mauresmo (Campionessa)
 Venus Williams (finale)
 Anastasija Myskina (quarti di finale)
 Nadia Petrova (terzo turno)
 Amélie Mauresmo (semifinali)
 Elena Dement'eva (terzo turno)
 Fabiola Zuluaga (terzo turno)

 Vera Zvonarëva (secondo turno)
 Svetlana Kuznecova (quarti di finale)
 Venus Williams (quarti di finale)
 Assente
 Patty Schnyder (terzo turno)
 Conchita Martínez (primo turno)
 Jelena Dokić (primo turno)
 Anna Smashnova (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

WTA German Open 2004